Division septentrionale (Fidji)
 Division septentrionale (Nouvelle-Zélande)
 Division septentrionale (Travancore)